Deutscher Bund steht für:

 Deutscher Bund, Staatenbund der deutschen Staaten (1815 bis 1866)
 Deutscher Bund (Geheimbund), deutscher Geheimbund (1810 gegründet)
 Deutscher Bund, 1870/71 kurzfristig geplanter Name des deutschen Staates, siehe Norddeutscher Bund #Übergang zum Deutschen Reich
 Deutscher Bund (Canada), nationalsozialistische Organisation von Deutschkanadiern 1934–1939